Mramorak (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Kovin; slednja pa je del Južno-banatskega upravnega okraja.

Становништво 

V naselju živi 2480 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 41,2 let (38,8 pri moških in 43,5 pri ženskah). Naselje ima 1075 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,93.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko, a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južno-banatskega upravnega okraja